Die Saison 2005/06 war die 67. Spielzeit der UPC-ligaen, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 24. Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey. Manglerud Star Ishockey stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 42 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten musste in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Hauptrunde 
Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2005
Eishockeysaison 2005/06